Henry Brooke (1564-1619) – angielski arystokrata i polityk, 11. baron Cobham
 Henry Brooke (1903-1984) – brytyjski polityk